Siestarjoki ist der finnische Name von:
 Sestra (Finnischer Meerbusen), Fluss in der Oblast Leningrad, Russland
 Sestrorezk, Stadtteil von Sankt Petersburg, Russland